Stacione ima više značenja:
 Stacione (Alesandrija)
 Stacione (Ankona)
 Stacione (Asti)
 Stacione (Avelino)
 Stacione (Bolonja)
 Stacione (Bolcano)
 Stacione (Frozinone)
 Stacione (Đenova)
 Stacione (Lodi)
 Stacione (Modena)
 Stacione (Parma)
 Stacione (Pavija)
 Stacione (Peruđa)
 Stacione (Pistoja)
 Stacione (Pordenone)
 Stacione (Prato)
 Stacione (Rimini)
 Stacione (Torino)
 Stacione (Venecija)